Diognet, almirall d'Antíoc III el gran
 Diognet, general grec d'Erètria 
 Diognet, escriptor grec